En , Pustelnik peut faire référence à :

 Pustelnik, un quartier de la ville de Marki,
 Pustelnik est un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Pustelnik est un village dans la voïvodie de Lublin,
 Pustelnik est un village dans la voïvodie de Łódź,
 Pustelnik est un village dans le powiat de Mińsk et dans la voïvodie de Mazovie,
 Pustelnik est un village dans le powiat de Sokołów et dans la voïvodie de Mazovie.